Vimeux ou Vimeu peut se référer à :

Patronyme
Jacques-Firmin Vimeux (1740-1828), sculpteur français 
Louis Antoine Vimeux (1737-1814), général français

Toponyme

Le Vimeu, un pays de la Picardie, arrosé par la Vimeuse.
Communauté de communes du Vimeu
Communauté de communes du Vimeu Vert
Communauté de communes du Vimeu Industriel
Acheux-en-Vimeu
Belleval-en-Vimeu
Feuquières-en-Vimeu 
Forceville-en-Vimeu 
Maisnières-en-Vimeu 
Méricourt-en-Vimeu 
Sorel-en-Vimeu 
Tours-en-Vimeu

Histoire

 La Bataille de Mons-en-Vimeu, au cours de laquelle les Bourguignons battirent les Armagnacs à Mons-Boubert le .
 La bataille de Saucourt-en-Vimeu, remportée par les troupes carolingiennes du roi Louis III et de Carloman II sur les Vikings le .

Homonymie de patronyme